Теодосий I може да се отнася за:

 Теодосий I, римски император, най-известен с ревностното налагане на християнската религия и решителната забрана на всички други култове в империята;
 Теодосий I (Влахия), първият велик княз на Влахия, издигнал Куртя де Арджеш;
 Теодосий I Рилски, игумен на Рилския манастир.